Цикличность (или вечное возвращение) — концепция восприятия мира как вечно повторяющихся событий.

Западное направление

Античность 

Концепция о цикличности времени была сформирована в Древнем Египте. Символом вечного движения и возрождения жизни был жук-скарабей. Оттуда представление о цикличности проникли в Древнюю Грецию и были развиты в учениях пифагорейцев и стоиков. Пифагорейцы связывали цикличность, то есть существование временны́х отрезков равной длины, с мировой гармонией.

Средние века 
Символ цикличности Уроборос (змея, пожирающая свой хвост) использовался в алхимии.

Новое время 
Концепция вечного возвращения в XVII веке разрабатывалась философом и физиком Томасом Брауном в книге  (1643), в XIX веке — Артуром Шопенгауэром, одним из источников философии которого были Упанишады, и Фридрихом Ницше в произведениях «Весёлая наука» и «Так говорил Заратустра».

Восточное направление

Индуизм 

Сансара отражает бесконечность круга перерождений и поиска освобождения, часто обозначается колесом жизни или бхавачакрой.

Иногда «Вечное время» изображают в виде змея Ананта-шеши. Согласно «Бхагавата-пуране», Шеша — это аватара Бога, также известная по имени Санкаршана. В Пуранах описывается, что Шеша поддерживает на колпаках своих голов все планеты Вселенной и постоянно занят воспеванием славы и имён Вишну своими бесчисленными устами.

Ананта-шешу обычно изображают как гигантского змея, свернувшегося кольцами в космическом пространстве или плавающего в водах причинного вселенского океана. Его кольца выступают как место отдыха для Вишну и его вечной супруги Лакшми. Его изображают пятиголовым, семиголовым, и наиболее часто — с множеством голов, на каждой из которых он носит разукрашенную драгоценными камнями и узорами корону.

Буддизм 
В ваджраяне концепция цикличности выражена в калачакре.

Цикличность в других культурах 
Цикличность времени также отражена в календарях майя, инков и ацтеков.

Также присутствует в концепциях П. Д. Успенского.

См. также 
 Апокатастасис
 Бесконечный цикл
 Лента Мёбиуса
 Миф о вечном возвращении
 Мифическое время
 Уроборос
 Циклическая модель (космология)

Примечания

Литература 
 
 
 
   
 
 

Мифологические архетипы
Философия времени
Философия жизни